Diabeł w rękopisie – polski tytuł zbioru opowiadań amerykańskiego pisarza Nathaniela Hawthorne'a The Snow-Image z 1852. Polskie tłumaczenie utworu ukazało się w 1985, nakładem wydawnictwa Czytelnik. Przeważająca liczba nowel Diabła w rękopisie przynależy do gatunku opowiadań grozy.

Książka zawiera utwory:
Eksperyment doktora Heideggera
Wakefield
Czarny welon pastora
Młody gospodarz Brown
Całopalenie ziemskie
Pogrzeb Rogera Malvina
Kolej niebiańska
Siedmioro wagabundów
Wielka skalna twarz
Diabeł w rękopisie

Amerykańskie zbiory opowiadań
Utwory literackie z 1985